Angelica pancicii är en flockblommig växtart som beskrevs av Vandas och Josef Velenovský. Angelica pancicii ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
pancicii